Константин Иванович Сокольский (, Брест-Литовск — 6 декабря 1969, Москва) — военно-морской деятель, инженер-контр-адмирал (с 05.11.1944).

Биография 
В РККА с 1918; в ВМФ с 1921; член ВКП(б) с 1940. Окончил Военно-морское училище (10.1921—05.1925), минный класс Специальных курсов комсостава ВМС РККА (10.1926—10.1927), факультет оружия Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова (10.1930—03.1934).

Во время Гражданской войны участвовал в боях с Колчаком и Деникиным, на Польском фронте, против  отрядов Булак-Балаховича и Махно (1920—1921).

Службу проходил: мотоциклист автороты, стрелок, телефонист, курсант дивизионной школы, телеграфист (07.1918—04.1921), краснофлотец (1921), вахтенный начальник тральщика ТЩ № 13, канонерской лодки «Красная Молдавия» (05.1925—10.1926), минёр Николаевского воен. порта (11.1927—04.1929), эсминца «Дзержинский» (04.1929—10.1930) Морских сил Чёрного моря, главный торпедист Кронштадтского военного порта (03.1934—07.1935), начальник 3-го отдела (минного) Научно-исследовательского минно-торпедного института в Ленинграде (07.1935—03.1938), заместитель начальника Управления вооружения и снабжения боеприпасами (03.1938—-05.1939), заместитель начальника Минно-торпедного управления ВМФ (05.1939—04.1951).

Во время Великой Отечественной войны неоднократно выезжал на действующие флоты и флотилии. Оказывал практическую помощь в освоении средств траления неконтактных мин противника и организации этих работ на Беломорской (05—06.1942), Волжской и Каспийской (07.1942—01.1943) военных флотилиях, участвовал в обеспечении проводки нефтяных караванов из Астрахани через минно-опасные участки Волги (03—06.1943), на Дунайской флотилии в боевом тралении участка Калафат — Белград от неконтактных мин (10—12.1944). Участвовал в подготовке Тихоокеанского флота и Амурской флотилии к войне с Японией и организации траления мин во время этой войны (06—10.1945).

Из наградного листа: «Оказывал большую помощь флотам и флотилиям в организации средств борьбы с неконтактными минами противника. Имея хорошую всестороннюю подготовку по оружию, своими выездами на флоты, помимо организации средств траления, оказывал большую помощь в обучении личного состава минно-торпедных органов флотов и флотилий материальной части поступающего на флоты оружия».

После окончания войны службу проходил: заместитель начальника Главного минно-торпедного управления (04.1951—07.1952), начальник Управления минно-торпедного вооружения (07.1952—04.1953), начальник отдела минно-торпедного вооружения Управления снабжения, эксплуатации и ремонта вооружения (04—05.1953), заместитель начальника Минно-торпедного управления (05.1953—05.1956) ВМФ. Участвовал в разработке и испытаниях, а также принятии на вооружение ВМФ авиационных донных мин «ИГДМ» и «АМД-2М». Заместитель начальника 3-го Научно-исследовательского института ВМФ (05.1956—01.1957). В январе 1957 года уволен в отставку.

Умер 6 декабря 1969 года в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды 
 Орден Ленина (1945);
 Орден Красного Знамени (1924).
 Орден Красного Знамени (1943);
 Орден Красного Знамени (1944);
 Орден Красного Знамени (1949)
 Орден Нахимова I степени (1945)
 медали в том числе:
 Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медаль «За победу над Японией».

Литература 
 Чернышев И.П. Огонь желания служить Республике // Мор. сб. 1966, № 10. С. 20-21; 
 Там за Невой моря и океаны. История ВВМУ им. М.В.Фрунзе. М., 1976. С. 181; 
 Поленов Л.Л. Крейсер «Аврора». Л., 1987. С. 201, 204; 
 Боевая летопись Военно-Морского Флота, 1917-1941. М., 1993. См. им. указ.

Примечания

См. также 
 
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Ссылки 

Участники Гражданской войны в России 
Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе  
Моряки Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Участники советско-японской войны (СССР) 
Члены КПСС
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Преподаватели Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Похороненные на Ваганьковском кладбище